de naam van talrijke plaatsjes in Canada
 Sainte-Anne (Seychellen), een eilandje van de Seychellen
 de Grotten van Sainte-Anne

 Sainte-Anne (Doubs)
 Sainte-Anne (Gers)
 Sainte-Anne (Guadeloupe)
 Sainte-Anne (Loir-et-Cher)
 Sainte-Anne (Martinique)
ook:
 Sainte-Anne-d'Auray, Morbihan
 Sainte-Anne-Saint-Priest, Haute-Vienne
 Sainte-Anne-sur-Brivet, Loire-Atlantique
 Sainte-Anne-sur-Gervonde, Isère 
 Sainte-Anne-sur-Vilaine, Ille-et-Vilaine

Zie ook 
 Anna (heilige)